Майкл Дель Зотто (; род. 24 июня 1990, Уитчерч-Стауффвилл) —  канадский хоккеист, защитник клуба «Флорида Пантерз».

Карьера

Клубная

OHL 
На юниорском уровне играл в OHL за клуб «Ошава Дженералз»; по итогам сезона 2007/08 он набрал 63 очка и стал третьим защитником лиги по результативности; его высоко оценивали как перспективного защитника. Часть сезона 2008/09 он играл в «Лондон Найтс», в который перешёл по обмену вместе с другими игроками.

НХЛ 
На драфте НХЛ в 2008 году был выбран в 1-м раунде под общим 20-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс»

26 мая 2009 года подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он стал самым молодым дебютантом среди защитников в истории клуба. Набрав 37 очков за 80 игр он занял второе место среди новичков-защитников и при этом он был включен в команду новичков лиги.

Проведя в «Рейнджерс» почти пять сезонов он был обменян 22 января 2014 года в «Нэшвилл Предаторз».

По окончании сезона став свободным агентом перешёл в «Филадельфию Флайерз», подписав с командой однолетний контракт. По окончании сезона продлил контракт на два года.

1 июля 2017 года перешёл как свободный агент в «Ванкувер Кэнакс», подписав с командой двухлетний контракт.

16 января 2019 года перешёл в «Анахайм Дакс» по обмену на Люка Шенна и выбор в 7-м раунде на драфте 2020 года. В том же сезоне он перешёл в «Сент-Луис Блюз», с которым завоевал Кубок Стэнли, хотя провёл за «Блюз» только 7 матчей. Вернувшись в состав «уток», он подписал контракт на один год.

В январе 2021 года подписал как свободный агент контракт с «Коламбус Блю Джекетс»

В июле 2021 года как свободный агент подписал двухлетний контракт с клубом «Оттава Сенаторз». Помимо игр за «Оттаву», он играл также за фарм-клуб команды Белвилл Сенаторз«». По окончании сезона он подписал однолетний контракт с клубом «Флорида Пантерз».

Сборная 
Играл за сборную Канады на чемпионате мира 2010; на турнире не набрал ни одного очка. Канадцы прекратили борьбу за медали, уступив в 1/4 финале сборной России со счётом 5:2.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Родившиеся в Онтарио
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Лондон Найтс»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Белвилл Сенаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»